Balti bezeichnet

 die moldauische Stadt Bălți
 die Bevölkerung Baltistans, siehe Balti (Volk)
 deren Sprache, siehe Balti (Sprache)
 ein Curry-Gericht
 (eher im englischen Sprachgebrauch) die westgotische Dynastie der Balthen

Balti ist der Familienname folgender Personen:

 Anis Balti (* 1998), österreichischer Fußballspieler
 Bianca Balti (* 1984), italienisches Fotomodell
 Rami Balti (* 2001), tunesischer Leichtathlet